

Personnalités 

Albert Costa (1975–) est un joueur de tennis espagnol ;
Albert Costa (pilote) (1990–) est un pilote automobile espagnol ;